Sabina Wittelsbach (ur. 24 kwietnia 1492, zm. 30 sierpnia 1564) – księżniczka bawarska, księżna wirtemberska.

Córka księcia Albrechta IV Wittelsbacha i Kunegundy Habsburżanki. Jej dziadkami byli Albrecht III i  Anna z Brunszwiku-Grubenhagen-Einbeck oraz cesarz Fryderyk III Habsburg i Eleonora Aviz.

Gdy miała sześć lat, podjęto decyzję o jej zaręczynach z księciem Wirtembergii Ulrykiem. Małżeństwo to zaaranżował wuj Sabiny, cesarz Maksymilian I Habsburg. Ślub odbył się 15 lat po zaręczynach, w 1511 roku. Para miała dwójkę dzieci:
Annę (1513–1530) i Krzysztofa (1515–1568).

Małżeństwo Sabiny i Ulryka nie było udane. Ulryk miał skłonności do przemocy. Kilka lat po ślubie Sabina wraz z dziećmi uciekła z Wirtembergii do Monachium. Po śmierci męża jej syn został księciem Wirtembergii, a ona sama wróciła do kraju, gdzie żyła jako księżna-wdowa.

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1492
Zmarli w 1564
Żony władców